28-й розіграш першості Угорщини і 5-й з часу введення професіоналізму. Столична команда «Уйпешт» зуміла відстояти титул, завойований у попередньому сезоні.

По завершенні сезону клуби «Уйпешт» і «Ференцварош» відправились у південноамериканське турне. Тому в Кубку Мітропи Угорщину представляли 2-а і 4-а команди чемпіонату «Хунгарія» і «Бочкаї».

Підсумкова турнірна таблиця

Таблиця результатів

Перехідні матчі за право грати в Лізі 1 
«Баштя» (Сегед) — «Аттіла» (Мішкольц) — 3:1, 1:4

Склад чемпіона

Найкращі бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1930-31 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1930-31 на magyarfutball.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1930